La Prva hrvatska nogometna liga 2010-2011, conosciuta anche come T-Com Prva HNL 2010-2011 per motivi di sponsorizzazione, è stata la ventesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 24 luglio 2010 e il 21 maggio 2011, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo tredicesimo titolo (diciassettesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Ivan Krstanović (NK Zagabria), con 19 reti.

Novità
Dopo l'aumento del numero di squadre da 12 a 16 voluto dalla federazione croata nella stagione precedente, vi furono diversi problemi dal momento che alcune squadre non avevano i requisiti necessari richiesti dall'UEFA per le squadre partecipanti alle prime divisioni dei campionati nazionali ad essa affiliati, riguardanti principalmente i terreni di gioco e la gestione delle finanze dei club. La federazione decise pertanto di ridurre il numero di squadre nuovamente a 12 per la stagione successiva, e decise quindi di far retrocedere direttamente le ultime cinque per promuoverne una sola dalla serie inferiore. A partire dalla stagione 2012-2013 o 2013-2014 l'idea era quella di una definitiva riduzione a 10 squadre.

Delle tre squadre retrocesse nella stagione 2009-2010, (Inter Zaprešić, Međimurje Čakovec e Croatia Sesvete), venne ripescato l'Inter Zaprešić mentre vennero promosse dalla 2.HNL la prima e la terza classificata, rispettivamente lo RNK Spalato e l'Hrvatski Dragovoljac, in quanto il Pomorac Kostrena, giunto secondo, non aveva i requisiti necessari per l'iscrizione alla Prva Liga.

Quindi in sintesi la situazione di retrocessioni e promozioni è come segue:

Promosse
 RNK Spalato (1º posto in 2. HNL)
 Hrvatski Dragovoljac (3º posto in 2. HNL)

Retrocesse
 Međimurje Čakovec (15º posto in 1. HNL)
 Croatia Sesvete (16º posto in 1. HNL)

Si registrò un cambio epocale per questa stagione per quanto riguarda uno dei club storici del calcio croato, il Varteks Varaždin. Lo sponsor principale infatti, l'agenzia di moda Varteks, dovette abbandonare la società per problemi economici dopo ben 52 anni di sponsorizzazione ininterrotti. A partire dal 2010 la squadra assume quindi il nome di NK Varaždin.

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si sfidarono in due tornate per un totale di 30 giornate.

La squadra campione di Croazia si qualificò alla UEFA Champions League 2011-2012 partendo dal secondo turno preliminare.

Le squadre classificate al secondo e terzo posto furono ammesse alla UEFA Europa League 2011-2012 partendo rispettivamente dal secondo e dal primo turno preliminare.

Il vincitore della Coppa 2010-2011 fu ammesso alla UEFA Europa League 2011-2012 partendo dal secondo turno preliminare.

Retrocessero in 2.HNL le ultime tre squadre classificate.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2011-2012.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2011-2012.
      Retrocessa in 2. HNL 2011-2012.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Lokomotiva e Istra 1961, retrocesse sul campo, sono state ripescate dopo che alle neopromosse Gorica e Pomorac è stata negata la licenza per l'iscrizione alla Prva Liga.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Velimir Zajec,  Vahid Halilhodžić,  Marijo Tot

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2010-2011
Treća Liga 2010-2011
Hrvatski nogometni kup 2010-2011

Collegamenti esterni 
Stagioni 2011-2020 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Prva hrvatska nogometna liga